Als voornaam:
 Napoleon Bonaparte, Napoleon I (1769-1821), keizer der Fransen
 Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), broer van Napoleon I, koning van Holland
 Napoleon II, Napoleon Frans Karel Jozef Bonaparte (1811-1832), enige legitieme zoon van Napoleon I
 Napoleon III, Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte (1808-1873), zoon van Lodewijk Napoleon, president en later keizer van Frankrijk
 Napoleon Eugène Lodewijk Bonaparte, Napoleon Eugène Lodewijk Jan Jozef Bonaparte (1856-1879), zoon van Napoleon III

Als naam van een dynastie:
 Keizer Napoleon I zag zichzelf als stamvader van het keizerlijke huis Napoleon (uitgestorven in 1832), de broers en zusters van de keizer waren leden van het huis Bonaparte. 

Als voornaam van hoofden van het Huis Bonaparte (nakomelingen van de jongste broer van Napoleon I, Jérôme Bonaparte, 1784-1860, en diens zoon Napoleon Jozef Karel Paul Bonaparte (1822 – 1891)
 Napoleon Victor Jérôme Frédéric Bonaparte,  (1862 – 1926), als hoofd van het Huis Bonaparte aangewezen door Napoleon Eugène Lodewijk Bonaparte
 Lodewijk Jérôme Victor Emanuel Leopold Marie Napoleon, prins Napoléon, (1914 - Prangins, 1997)
 Charles Bonaparte, prins Napoléon, 1950, door vader Lodewijk onterfd ten gunste van kleinzoon Jean-Christophe Napoléon
 Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, prins Napoléon, (1986), keizerlijk troonpretendent Napoleon VII

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Napoleon (Indiana)
 Napoleon (Michigan)
 Napoleon (Missouri)
 Napoleon (North Dakota)
 Napoleon (Ohio)

Films:
 Napoléon (film), een Franse dramafilm uit 1927 van Abel Gance
 Napoleon (1955), een film uit 1955 van Sacha Guitry
 Napoleon (1995), een Australische film uit 1995 van Mario Andreacchio
 Napoleon (1997), een film uit 1997
 Napoleon (2002), een film uit 2002
 Napoleon (2006), een film uit 2006 van Yves Simoneau

Andere betekenissen:
 Napoleon XIV, pseudoniem van Jerry Samuels, Amerikaans singer-songwriter
 Napoléon (automerk)
 Napoleon (bier)
 Napoléon, een leeftijdsaanduiding voor cognac
 Napoleon (kaartspel)
 Napoleon (munt)
 Napoleon (oorlogsschip), 19e eeuw
 Napoleon (personage), een personage (varken) uit het boek Animal Farm van George Orwell, en de verfilmingen van dat boek
 Napoleon (snoepje)
 Napoleontische tijd, de periode 1799-1815
 Napoleonvis
 Napoleon (rapper), pseudoniem van Mutah Wassin Shbazz Beale, Amerikaans voormalig rapper, lid van Outlawz
 Probleem van Napoleon, een vraagstuk uit de Euclidische meetkunde